Sezonul 1978-1979 al Diviziei A a fost cea de-a 61-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 41-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 24 august 1978 și s-a terminat pe 24 iunie 1979. Argeș Pitești a devenit campioană pentru a doua oară în istoria sa.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Golgheter 

 Marin Radu II -  - 22
 Constantin Stan -  - 16
 Rodion Cămătaru -  - 13
 Emerich Dembrovszky -  - 13
 Andrei Fanici -  - 13
 Dudu Georgescu -  - 13
 Marcel Răducanu -  - 13
 Anghel Iordănescu -  - 12
 Marcel Coraș -  - 10
 Nicolae Dobrin -  - 9
 Alexandru Terheș -  - 7 
 Ioan Petcu -  - 7
 Florea Dumitrache -  - 6
 Alexandru Custov -  - 5

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1978 în România
1979 în România